Лев Израилевич Леви (1911—1976) — советский учёный-металлург, лауреат Сталинской премии. Отец Владимира Леви.

Биография 
Родился 13 (26 июля) 1911 года в Николаеве, Херсонской губернии, Российской империи. После окончания школы работал слесарем на Трёхгорной мануфактуре (Красная Пресня).

В 1930—1935 годах учился в МИС имени И. В. Сталина в первом наборе студентов-литейщиков.

В 1935—1952 годах работал на заводе «Динамо» имени С. М. Кирова: мастер, старший мастер, начальник участка, начальник металлургической лаборатории, главный металлург.

В 1952—1954 годах доцент кафедры технологии МИНХ имени Г. В. Плеханова, в 1954—1962 годах зав. кафедрой литейного производства и декан факультета горячей обработки металлов Московского вечернего машиностроительного института (МВМИ).

С 1964 году профессор кафедры технологии литейного производства МИСиС.

В июне 1976 года избран заведующим кафедрой технологии металлов Всесоюзного заочного политехнического института (ВЗПИ), но в сентябре того же года скоропостижно умер. Похоронен на Донском кладбище.

Научная деятельность 
Доктор технических наук (1962), профессор (1964).

Автор монографий, учебников и учебных пособий. Сочинения:
 Основы теории металлургических процессов и технология плавки литейных сплавов [Текст] : учебник для вузов по спец. «Машины и технология литейного пр-ва» / Л. И. Леви, Л. М. Мариенбах. — Москва : Машиностроение, 1970. — 496 с. : ил.
 Литейные сплавы [Текст] : учебник / Л. И. Леви, С. К. Кантеник. — Москва : Высшая школа, 1967. — 435 с.
 Азот в чугуне для отливок [Текст] / Л. И. Леви, д-р техн. наук. — Москва : Машиностроение, 1964. — 230 с.

Был научным консультантом по литейным процессам Большой советской энциклопедии.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за разработку и внедрение в производство выплавки высококачественных чугунов на кислородном дутье

Ссылки 
 85 лет кафедре «Технология литейных процессов» НИТУ «МИСиС»

Выпускники МИСиСа
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Преподаватели МИСиСа
Учёные МИСиС
Похороненные на Донском кладбище